Комачина () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Комачина — остров в Италии в провинции Ломбардия на озере Комо.
 (489) Комачина — крупный астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C. 
 Сала-Комачина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.
 Комачини — средневековые каменщики, мастера-строители из региона озера Комо в Ломбардии.